LNG-термінал — поширена назва фабрик зрідження та регазифікації зрідженого газу
 LNG-термінал — назва одного з національних проектів побудови СПГ-терміналу в Україні